Pelusilla puede referirse a:
 el nombre común de la planta Heliotropium europaeum;
 el nombre común de la planta Marrubium vulgare; o
 el nombre común de la planta '''''Parietaria judaica.